Иллюстрация ( освещение, наглядность):
 Иллюстрация — рисунок, фотография, гравюра или другое изображение, поясняющее текст.
 Иллюстрация — пример, поясняющий что-либо в разговорной речи или литературе (иллюстративный материал).
 «Иллюстрация» (1845—1849) — журнал под редакцией Н. Кукольника и А. Башуцкого.
 «Иллюстрация» (1858—1863) — журнал под редакцией В. Зотова, И. Курочкина, А. Баумана, П. Цейдлера.

Примечания